Дильбат может означать:
 Дильбат — шумерский город в Месопотамии.
 Дильбат — шумерское название планеты Венера.